Seidl est un patronyme porté en particulier par :
  (1773-1842), un botaniste et micologue allemand ;
 Johann Gabriel Seidl (1804-1875), un poète autrichien ;
 Gabriel Seidl (1848-1913), un architecte allemand ;
 Anton Seidl (1850-1898), un chef d'orchestre hongrois ;
  (1863-1928), un écrivain et dramaturge allemand ;
 Ulrich Seidl (né en 1952), un réalisateur, scénariste, producteur et directeur de la photographie autrichien ;
 Sebastian Seidl (né en 1990), un judoka allemand.
 Mario Seidl (né en 1992), un coureur du combiné nordique autrichien.
Manuel Seidl, footballeur autrichien.
Andreas Seidl, ingénieur allemand

Voir aussi